Planjak (Korčula), otok kod Korčule
 Planjak (Mljet) (Veli Školj), otok ispred Prožurske Luke, na Mljetu